Аве́рн-Сен-Гурго́н, Аверн-Сен-Ґурґон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на захід від Парижа, 60 км на південний схід від Кана, 60 км на північ від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Аверн-Сен-Гургон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аверн-Сен-Гургон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн